10-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1993 прошла 2 сентября 1993 года в Лос-Анджелесе в Гибсон Амфитеатр. Ведущим церемонии был Кристиан Слейтер.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Aerosmith — «Livin' on the Edge»
 En Vogue — «Free Your Mind»
 Peter Gabriel — «Digging in the Dirt»
 Pearl Jam — «Jeremy»
 R.E.M. — «Man on the Moon»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Peter Gabriel — «Steam»
 Lenny Kravitz — «Are You Gonna Go My Way»
 George Michael — «Killer/Papa Was a Rollin' Stone»
 Sting — «If I Ever Lose My Faith in You»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Neneh Cherry — «Buddy X»
 Janet Jackson — «That's the Way Love Goes»
 k.d. lang — «Constant Craving»
 Annie Lennox — «Walking on Broken Glass»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Depeche Mode — «I Feel You»
 En Vogue — «Free Your Mind»
 Pearl Jam — «Jeremy»
 R.E.M. — «Man on the Moon»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
 Tasmin Archer — «Sleeping Satellite»
 Belly — «Feed the Tree»
 Porno for Pyros — «Pets»
 Stone Temple Pilots — «Plush»

Лучшее метал/хард рок видео | Best Metal/Hard Rock Video 
 Aerosmith — «Livin' on the Edge»
 Helmet — «Unsung»
 Nine Inch Nails — «Wish»
 Pearl Jam — «Jeremy»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
 Mary J. Blige — «Real Love»
 Boyz II Men — «End of the Road»
 En Vogue — «Free Your Mind»
 Prince и The New Power Generation — «7»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
 Arrested Development — «People Everyday»
 Digable Planets — «Rebirth of Slick (Cool Like Dat)»
 Dr. Dre — «Nuthin' but a 'G' Thang»
 Naughty by Nature — «Hip Hop Hooray»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
 En Vogue — «Free Your Mind»
 Janet Jackson — «TThat's the Way Love Goes»
 RuPaul — «Supermodel»
 Stereo MC's — «Connected»

Лучшее альтернативное видео | Best Alternative Video 
 4 Non Blondes — «What's Up?»
 Belly — «Feed the Tree»
 Nirvana — «In Bloom»
 Porno for Pyros — «PPets»
 Stone Temple Pilots — «Plush»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
 Alice in Chains — «Would?» (из Одиночки)
 Arrested Development — «Revolution» (из Malcolm X)
 Boy George — «The Crying Game» (из Жестокая игра)
 Paul Westerberg — «Dyslexic Heart» (из Одиночки)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
 Aerosmith — «Livin' on the Edge»
 Terence Trent D'Arby — «She Kissed Me»
 Green Jellÿ — «Three Little Pigs»
 Los Lobos — «Kiko and the Lavender Moon»
 George Michael — «Killer/Papa Was a Rollin' Stone»
 Porno for Pyros — «Pets»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 En Vogue — «Free Your Mind» (режиссёр: Mark Romanek)
 Los Lobos — «Kiko and the Lavender Moon» (режиссёр: Ondrej Rudavsky)
 Pearl Jam — «Jeremy» (режиссёр: Mark Pellington)
 R.E.M. — «Man on the Moon» (режиссёр: Peter Care)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Mary J. Blige — «Real Love» (хореограф: Leslie Segar)
 En Vogue — «Free Your Mind» (хореографы: Frank Gatson, LaVelle Smith Jnr and Travis Payne)
 Janet Jackson — «That's the Way Love Goes» (хореограф: Tina Landon)
 Michael Jackson — «Jam» (хореограф: Barry Lather)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Aerosmith — «Livin' on the Edge» (Special Effects: Cream Cheese Productions)
 Terence Trent D'Arby — «She Kissed Me» (Special Effects: Michel Gondry)
 Peter Gabriel — «Steam» (Special Effects: Real World Productions and (Colossal) Pictures)
 Billy Idol — «Shock to the System» (Special Effects: Stan Winston)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Aerosmith — «Livin' on the Edge» (Art Director: Vance Lorenzini)
 Faith No More — «A Small Victory» (Art Director: Tyler Smith)
 Lenny Kravitz — «Are You Gonna Go My Way» (Art Director: Nigel Phelps)
 k.d. lang — «Constant Craving» (Art Director: Tom Foden)
 Madonna — «Rain» (Art Director: Jan Peter Flack)
 R.E.M. — «Man on the Moon» (Art Director: Jan Peter Flack)
 Sting — «If I Ever Lose My Faith in You» (Art Director: Mike Grant)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Tasmin Archer — «Sleeping Satellite» (Editors: Jeff Panzer, Doug Kluthe and Evan Stone)
 Peter Gabriel — «Steam» (Editor: Douglas Jines)
 Billy Idol — «Shock to the System» (Editor: Jim Gable)
 R.E.M. — «Man on the Moon» (Editor: Robert Duffy)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Duran Duran — «Ordinary World» (оператор: Martin Coppen)
 En Vogue — «Free Your Mind» (оператор: Thomas Kloss)
 k.d. lang — «Constant Craving» (оператор: Marc Reshovsky)
 Madonna — «Rain» (оператор: Harris Savides)
 Sting — «If I Ever Lose My Faith in You» (Director of Photography: Ivan Bartos)

Viewer’s Choice 
 Aerosmith — «Livin' on the Edge»
 En Vogue — «Free Your Mind»
 Peter Gabriel — «Digging in the Dirt»
 Pearl Jam — «Jeremy»
 R.E.M. — «Man on the Moon»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Азия | MTV Networks Asia Pacific 
  Beyond — «The Great Wall»
  Jerry Huang — «The Love March»
  Indus Creed — «Pretty Child»
  Mai — «Sia-Jai-Dai-Yin-Mai»
  Tang Dynasty — «A Dream Return to Tang Dynasty»

MTV Бразилия 
  Deborah Blando — «Decadence Avec Elegance»
  Capital Inicial — «Kamikase»
  Engenheiros do Hawaii — «Parabólica»
  Nenhum de Nós — «Jornais»
  Titãs — «Será Que É Isso o Que Eu Necessito?»

MTV Европа 
  The Beloved — «Sweet Harmony»
  Björk — «Human Behaviour»
  Peter Gabriel — «Digging in the Dirt»
  George Michael — «Killer/Papa Was a Rollin' Stone»
  Shakespears Sister — «Hello»

MTV Internacional 
  Café Tacuba — «María»
  Juan Luis Guerra y 440 — «El Costo de la Vida»
  Luis Miguel — «América»
  Mecano — «Una Rosa Es una Rosa»

Выступления 
 Madonna — «Bye Bye Baby»
 Lenny Kravitz (с John Paul Jones) — «Are You Gonna Go My Way?»
 Sting — «If I Ever Lose My Faith in You»
 Soul Asylum, Peter Buck и Victoria Williams — «Runaway Train»
 Aerosmith — «Livin' on the Edge»
 Naughty By Nature — «Hip Hop Hooray»
 R.E.M. — «Everybody Hurts»/«Drive»
 Spin Doctors — «Two Princes»
 Pearl Jam — «Animal»/«Rockin' in the Free World» (с Neil Young)
 The Edge — «Numb»
 Janet Jackson — «That's the Way Love Goes»/«If»

При участии 
 Michael Richards — представил Best Alternative Video
 Dr. Dre, Snoop Dogg и George Clinton — представили Best R&B Video
 Lisa Kennedy Montgomery и John Norris — appeared in a backstage vignette about Viewer’s Choice voting
 Peter Gabriel и Natalie Merchant — представили Best Group Video
 Lyle Lovett и AArrested Development — представили Best New Artist in a Video
 Dan Cortese, Bill Bellamy и Steven Tyler — appeared in a backstage vignette about Viewer’s Choice voting
 Shaquille O'Neal и Cindy Crawford — представили Best Dance Video
 Martin Lawrence — представил Best Rap Video
 Beavis and Butt-head — представили Best Metal/Hard Rock Video
 John Walsh — appeared in a video vignette about Viewer’s Choice voting
 VJs Sophiya Haque (Asia), Simone Angel (Europe), Daisy Fuentes (Internacional) и Gastão Moreira (Brasil) — announced their respective region’s Viewer’s Choice winner
 Milton Berle и RuPaul — представили Viewer’s Choice
 Sharon Stone — представила Best Direction in a Video
 Whoopi Goldberg — introduced The Edge
 Keanu Reeves — представил Best Female Video и Best Male Video
 Tony Bennett и Red Hot Chili Peppers (Anthony Kiedis и Flea) — представили Video of the Year
 Heather DeLoach (как «Bee Girl») — танцевала пред закрытием шоу

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1993
 MTV VMA 1993

Музыкальные премии
1993
1993 год в музыке США
События 2 сентября
Сентябрь 1993 года
1993 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса